Belojemeer (Russisch: Белое озеро; "wit meer") is de naam van verschillende meren in Rusland:
 Belojemeer (oblast Nizjni Novgorod), een meer in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Belojemeer (oblast Rjazan), een meer in de Russische oblast Rjazan
 Belojemeer (oblast Vologda), een meer in de Russische oblast Vologda
 Belojemeer (Tsjoevasjië), een meer in de Russische autonome republiek Tsjoevasjië